Seven Islands ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Seven Islands (Georgia)
 Seven Islands (Maine)
 Seven Islands (Minnesota)
 Seven Islands (New Hampshire)
 Seven Islands (New Jersey)
 Seven Islands (Knox County, Tennessee)
 Seven Islands (Roane County, Tennessee)
 Seven Islands (Virginia)
 Seven Islands (West Virginia)

Seven Islands ist auch
 eine alternative Bezeichnung für die Insel Ngatik der Karolinen

Siehe auch:
 Sept Îles, Inselgruppe in Frankreich
 Sept-Îles, Stadt in Kanada